

Іскир () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Іскир () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Гулянці.
 Іскир () — місто в Плевенській області. Входить до складу общини Іскир.
 Іскир () — община в Плевенській області.